Bahnhof Olympiastadion steht für folgende Bahnhhöfe:

 Bahnhof München Olympiastadion, stillgelegter S-Bahnhof in München, Bayern
 Bahnhof Berlin Olympiastadion, S-Bahnhof in Berlin

Siehe auch:
 U-Bahnhof Olympia-Stadion, Berlin